Je n'aime que toi (1949), film français de Pierre Montazel ;
 Je n'aime que toi (2004), film québécois de Claude Fournier.